Stati Uniti d'America
 Hilltop – census-designated place della Contea di Pike, Georgia
 Hilltop – città della Contea di Anoka, Minnesota
 Hilltop – census-designated place della Contea di Trumbull, Ohio
 Hilltop – census-designated place della Contea di Frio, Texas